Agosti kan som auktorsförkortning betyda:

 Donat Agosti
 Giuseppe Agosti

Robotskapade auktorsförkortningar